Doctor Tinus est une série télévisée néerlandaise qui a débuté en 2012 et qui a connu six saisons.

La série 
Doctor Tinus est une adaptation néerlandaise de la série britannique  et parle d'un médecin de campagne établi à Wourkem (aussi Woerkum, noms en brabançon de Woudrichem). 

Le premier épisode est diffusé le 29 août 2012 sur SBS6. La chaîne annonce le 26 janvier 2018 qu'elle ne commanderait pas de nouvelle saison en raison de chiffres d'audience décevants.

Division des rôles 
Légende

   = Rôle principal
   = Rôle de soutien
   = Aucun rôle

Liens externes 
   
 Programme sur SBS6
 Docteur Tinus sur TvMeter.nl

Série télévisée néerlandaise des années 2010